Chiesa e convento di Santa Maria degli Angeli – complesso religioso di Caltanissetta
 Chiesa e convento di Santa Maria degli Angeli – complesso religioso di Palermo
 Chiesa e convento di Santa Maria degli Angeli – complesso religioso di Busseto
 Chiesa e convento di Santa Maria degli Angeli – complesso religioso di Trapani
 Convento di Santa Maria degli Angeli - convento e santuario di Cassano delle Murge
 Convento di Santa Maria degli Angeli – ex complesso religioso di Williamsville

Pagine correlate 

 Convento della Madonna degli Angeli